Стрі́лки (Coenagrionidae) — родина бабок.

Села:
 Стрілки — Львівська область, Львівський район
 Стрілки — Львівська область, Самбірський район
Залізниця:
 Стрілки — залізнична станція Львівської залізниці

Село:
 Стрілки — Вітебська область, Верхньодвінський район, Кохановицька сільська рада
Село зняте з обліку:
 Стрілки  — Вітебська область, Верхньодвінський район, Освейська сільська рада

Див. також 
 Стрілка